Università degli Studi di Napoli "Federico II" (sino al 1987 semplicemente Università degli Studi di Napoli)
Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" – già Seconda Università degli Studi di Napoli
Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" – già Istituto Universitario Orientale di Napoli
Università degli Studi di Napoli "Parthenope" –  già Istituto Universitario Navale
Università degli Studi "Suor Orsola Benincasa" – già Istituto Universitario "Suor Orsola Benincasa"
Università telematica Pegaso – università telematica con sede principale a Napoli